60 – rok
 60 p.n.e.
 60 (liczba)